Guadarrama steht für:

 Guadarrama (Fluss), ein Nebenfluss des Tajo in Spanien
 Guadarrama (Gemeinde), eine Gemeinde (municipio) in Spanien
 Guadarrama (Tal), ein Tal in Spanien
 Guadarrama-Tunnel, der längste Tunnel Spaniens
 Circuito de Guadarrama, eine Motorsport-Rennstrecke in Spanien
 Clasica a los Puertos de Guadarrama, ein Radrennen in Spanien
 Ferrocarril de Guadarrama, eine Zuglinie der Cercanías Madrid
 Nationalpark Sierra de Guadarrama, ein Nationalpark in Spanien
 Puerto de Guadarrama, ein Pass in Spanien
 Sierra de Guadarrama, eine Bergkette in Spanien
 12. Panzerbrigade Guadarrama, eine Panzerbrigade des Eurokorps

Guadarrama ist der Name folgender Personen:
 Amador Lugo Guadarrama (1921–2002), mexikanischer Maler und Bildhauer
 Ramón Alva Guadarrama, mexikanischer Künstler
 Willy Guadarrama (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler